Fiesta Records steht für:

Fiesta Records (Deutschland), deutsches Musiklabel
Fiesta Records (USA), amerikanisches Musiklabel